Pietschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pietschmann (* 1969), deutscher Schauspieler
 Herbert Pietschmann (* 1936), österreichischer Physiker 
 Horst Pietschmann (* 1940), deutscher Historiker
 Karl Pietschmann (1897–1938), deutscher Maler
 Klaus Pietschmann (* 1972), deutscher Musikwissenschaftler
 Max Pietschmann (1865–1952), deutscher Maler
 Richard Pietschmann (1851–1923), deutscher Ägyptologe und Bibliothekar
 Sandra Pietschmann (* 1970), deutsche Politikerin und Bürgermeisterin
 Victor Pietschmann (1881–1956), österreichischer Zoologe und Ichthyologe
 Werner Pietschmann (1932–2003), deutscher Jockey und Trainer im Galopprennsport

Siehe auch:
 Pitschmann